Kevin McKenna (IRA) - (1945-2019), een stafchef van het Provisional Irish Republican Army
 Kevin McKenna (basketballer) - (*1959), een Amerikaanse basketballer
 Kevin McKenna (voetballer) - (*1980), een Canadese voetballer